PSN ist die Abkürzung für:

 PlayStation Network, Sonys Online-Dienst für Spielekonsolen der PlayStation-Reihe
 Panamerican Sports Network, ein ehemaliger US-amerikanischer Sport-Sender für den lateinamerikanischen Markt
 Persönliche Spender-Nummer bei Organisationen wie Welthungerhilfe und SOS-Kinderdorf

PSN